Сабля — рубяще-режущее и колюще-режущее клинковое холодное оружие:
 Сабля — дисциплина спортивного фехтования и спортивный снаряд для фехтования рубящими ударами.

Знаменитое личное оружие:
 Сабля Наполеона — сабля, принадлежавшая императору Франции Наполеону Бонапарту.

География:
 Сабля — река, приток Кубри;
 Сабля — река, приток Нерли;
 Сабля — гора на Приполярном Урале.